Amy Seimetz (1981-), actrice, productrice, scénariste et réalisatrice américaine,
 Frantz Seimetz (1858-1934), peintre luxembourgeois,
  (1934-2009), peintre allemand.
 
Patronyme germanique